Михель (нем. Michel) — многозначное понятие:

 Михель — немецкий вспомогательный крейсер времён Второй мировой войны.
 Михель — крупнейший и самый известный каталог почтовых марок в немецкоязычном мире и Европе.
 Немецкий Михель — национальная персонификация Германии.
 Немецкий Михель — скульптура Фридриха Ройша в Кёнигсберге.

Носители фамилии 
 Михель, Аннелиза (1952—1976) — известна как жертва экзорцизма; по мотивам её жизни были созданы несколько фильмов.
 Михель, Аннетт (род. 1955) — немецкая шахматистка, международный мастер среди женщин (1975).
 Михель, Артур Иванович (род. 1934) — организатор производства, директор Энгельсского троллейбусного завода имени Урицкого. 
 Михель, Валерий Александрович (1953—2020) — российский музыкант, директор оркестра, помощник главного дирижёра Челябинского театра оперы и балета, заслуженный артист России (2002).
 Михель, Вальтер (1888—1969) — швейцарский шахматист, участник ряда крупных международных соревнований.
 Михель, Детлеф (род. 1955) — восточногерманский легкоатлет, метатель копья.
 Михель, Любош (род. 1968) — словацкий футбольный арбитр (арбитр ФИФА с 1993).
 Михель, Ойген (1873—1946) — немецкий архитектор.
 Михель, Пауль (1905—1977) — аргентинский шахматист, международный мастер (1956).
 Михель, Свен (род. 1988) — швейцарский кёрлингист, член национальной сборной Швейцарии, чемпион Европы, участник Олимпийских игр.
 Михель, Хартмут (род. 1948) — немецкий биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии 1988 года.
 Михель, Юлиус фон (1843—1911) — немецкий офтальмолог.

Составные фамилии 
 Вагнер-Михель, Аннетт (род. 1955) — немецкая шахматистка, международный мастер среди женщин.